Ço del Jou és una partida rural del terme municipal d'Abella de la Conca, a la comarca del Pallars Jussà.

Està situada al sud-oest de la vila d'Abella de la Conca, a migdia de les masies de Cal Jou i de Casa Montsó. És entre la llau del Castelló i la llau del Jou, i al nord del riu d'Abella.

Etimologia 
Ço és la forma antiga d'això, que s'emprava sovint per a designar trossos de terreny pertanyents a una masia o a un propietari individual. La segona part del topònim fa veure la seva pertinença de Cal Jou.

Enllaços externs 

 Ço del Jou en el seu entorn, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Jou